Les Lactobacillaceae sont une famille de bactéries de l'ordre des Lactobacillales.

Lactobacillus est le genre type. Il est composé de bactéries présentes dans les produits laitiers (fromages, yaourts), la viande, le poisson, les céréales, l'eau, les égouts, la bière, le vin, les fruits et jus de fruit, les légumes, les sauces et plats cuisinés. Ils constituent une partie du microbiote de la bouche, de l'intestin et du vagin de plusieurs animaux (y compris l'humain). Ils ne sont pathogènes que dans le cas des caries dentaires.

Caractéristiques microbiologiques 
Les Lactobacillaceae ont une morphologie variée : bacilles longs et fins, coccobacilles évoquant les corynebacterium ou coques. Généralement, ils se regroupent en chaînes sauf pour les Pediococcus qui se groupent par deux ou quatre.
 Gram positif
 non sporulé
 oxydase négatif
 catalase négatif (absence de l'enzyme catalase capable de décomposer l'eau oxygénée)
 aéro-anaérobie ou anaérobie
 métabolisme fermentatif conduisant à la formation d'acide lactique
 exigences nutritionnelles complexes nécessitant des acides aminés, des peptides, des dérivés d'acides nucléiques, des vitamines, des sels minéraux, des acides gras, des esters d'acides gras et des sucres fermentescibles.

Phylogénie 
La taxonomie actuellement acceptée est basée sur la List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature et la phylogénie sur le séquençage du génome entier.

Liste des genres 
La famille des Lactobacillaceae est circonscrite sur la base des analyses phylogénétiques déduites de l'étude des séquences des ARNr 16S.

Selon  : idem sans Paralactobacillus.

Notes et références

Références biologiques 

 
 
 
 
 
 
 

 
Famille de bactéries (nom scientifique)